РПД:

 Роторно-поршневой двигатель
 Ручной пулемёт Дегтярёва
 Развед-поисковые действия (разведпоиск) — военный термин
 Равномерное прямолинейное движение

Примечания